Сажка (головня) — хвороба зернових, спричинювана грибками Sphacelotheca reiliana і Ustilago zeae
 Сажка — рід грибів родини Сажкові (Ustilaginaceae).
 Сажка — застаріла назва верші

Топонім 
 Сажка — село в Миргородському районі Полтавської області

Див. також 
 Сажки

Примітки